Антон Янежич (; 19 декабря 1828 — 18 сентября 1869, Клагенфурт) — словенский писатель, лингвист, грамматик.

Биография 
В 1850—53 годах был редактором юмористического журнала «Slovenska Bčela» и словенского издания законника, потом журнала «Glasnik slovenskoga slovstva», с 1858 г. журнала «Glasnik za literaturo in umetnost»; в 1851 г. издал сборник народных песен и присловий «Cvetje slovenskoga naroda» и карманный словарь немецко-словенский и словенско-немецкий, в 1854 г. — словенскую грамматику («Slovenska slovnica»), к которой приложен «Обзор словенской литературы»; в 1860 г. — альманах «Zornica»; в 1861 r. — «Cvet slovenske poesije» и т. д.

Заметное влияние на его работу оказали труды историка и этнографа из словенской Каринтии Урбана Ярника.

Произведения

Грамматика 

 A. Janežičeva slovenska slovnica: za srednje šole. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1906.
 Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirliskim in glagoliškim berilom za Slovence. Celovec: E. Liegel, 1854.
 Slovenska slovnica za slovenske učence gimnazijalnih in realnih šol. Celovec: E. Liegel, 1857.
 Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo. Celovec: J. Leon, 1863.

Словари 

 Popólni ročni slovár slovénskega in němškega jezika. Slovénsko-němški děl. Celovec: Založba J. Sigmundove knjigárnice, 1851.
 Anton Janežič-ev slovensko-nemški slovar. Celovec: Tiskarna družbe sv. Mohorja, 1874.
 Deutsch-slovenisches Hand-Wörterbuch. Klagenfurt: St. Hermagoras-Bruderschaft, 1889.3

Учебники, учебные пособия и другие работы 

 Pregled slovenskega slovstva. Celovec: E. Liegel, 1854.
 Slovensko berilo za Nemce s kratkimi razjasnjenji in potrebnim abecednim imenikom. Celovec: J. Leon, 1854.
 Kratek pregled slovenskega slovstva z malim cirilskim in glagoliškim berilom za Slovence. Celovec: E. Liegel, 1857.
 Cvet slovenske poezije: s kratkim naukom o pesniških izdelkih za gimnazijalne in realne šole. Celovec: J. Leon, 1861.
 Cvetnik: berilo za slovensko mladino. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1865—1867.
 Cvetnik slovenske slovesnosti: berilo za višje gimnazije in realke. Celovec: E. Liegel, 1870.
 Janežičeve večernice za poduk in kratek čas. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1870.

Поэзия 
 Cvetje slovanskega naroda: slovenske narodne pesme, prislovice in zastavice. Celovec: F. Kleinmayr, 1852.

Примечания

Литература 
 Janko Kos, Slovenska književnost (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982), 121.
 
 Общие понятия о славянах. Сербия. Черногория. стр.246
 Детская книга Словении 18 - начала 20 веков.

Слависты Словении
Филологи Словении
Историки литературы Словении
Лексикографы
Панслависты
Умершие от туберкулёза